Personen
 Charles Siebert (1938), Amerikaans acteur
 Edrich Siebert (1903-1984), pseudoniem voor de Britse muzikant Stanley Smith-Masters
 Gloria Siebert geboren Gloria Kovarik (1964), een Duitse atlete
 Horst Siebert (1938-2009), Duits econoom
 Mateusz Siebert (1989), Pools voetballer
 Willa Siebert Cather (1873-1947), Amerikaans auteur

Ook 
Seabert, een animatiefilmpje van een zeehond soms ook Siebert vertaald.
Seabird